Мана — станция Красноярской железной дороги на 682-ом километре дороги Новокузнецк — Абакан — Тайшет. Находится на правом берегу реки Мана в посёлке Мана Партизанского района Красноярского края.

Пригородное сообщение 
Станция Мана — конечная точка прибытия электропоезда Красноярск — Мана.
Раньше, до 2010 года по маршруту Красноярск — Абакан курсировал скорый электропоезд (проходивший весь путь за 9,5 часов), который также останавливался на этой станции. Но впоследствии он был отменён.

Дальнее сообщение 
Через станцию ежедневно проходит скорый поезд 123/124 Красноярск — Абакан. Стоянка — 4 минуты.

Железнодорожные станции и платформы Красноярского края